Чемпионат Египта по футболу 1955/1956 — 6-й чемпионат Египта, проходивший с 23 сентября 1955 года по 23 июля 1956 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1955/1956 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1955/1956 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
Спорт в Египте в 1956 году
1955 год в Египте